Iso Hanhisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Hanhisaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Iso Hanhisaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar